Шашкевичівка — інша назва Комплексу загальноосвітніх шкіл № 2 імені Маркіяна Шашкевича в Перемишлі
 Шашкевичівка — інша назва Правопису «Русалки Дністрової» (правопису Шашкевича)